Singularity может означать:
 Singularity — компьютерная игра (шутер от первого лица), разработанная Raven Software.
 Singularity — персонаж комиксов Marvel и персонаж игры Marvel Future Fight.
 Microsoft Singularity — операционная система от Microsoft.
 Singularity — сольная песня участника k-pop группы BTS Ким Тэ Хёна, выпущенная 6 мая 2018 года в качестве трейлера камбэка группы.
 Singularity — музыкальная группа, исполняющая black metal.
 Singularity — альбом рэп-исполнителя NICKGOLDALT
 Singularity — штурмовик в компьютерной игре «Star Conflict»

См. также 
 Singularity Institute for Artificial Intelligence

Примечания